Eerste klasse (1921/1922) był 22. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Daring Bruksela. Nowym mistrzem Belgii został zespół Beerschot AC.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
 18 czerwca 1922, Gandawa:Beerschot AC – Union St-Gilloise 2 – 0

Zespół Beerschot AC został mistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1921 w Belgii
1921 w piłce nożnej
1922 w Europie
1922 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii